Future World – album zespołu Pretty Maids z 1987 roku
 „Future World” – singel zespołu Helloween pochodzący z albumu Keeper of the Seven Keys Part 1
 „Future World” – singel zespołu Every Little Thing pochodzący z albumu Everlasting
 Future World – amerykański film fantastycznonaukowy z 2018 roku (w Polsce znany pod tytułem Martwy świat)